Weather Report:

 Weather Report — американский джаз-фьюжн коллектив.
 Weather Report — дебютный студийный альбом американской джаз-фьюжн группы Weather Report.